muszla – zewnętrzny szkielet muszlowców: małży, ślimaków i innych zwierząt
 muszla koncertowa
 muszla klozetowa
 muszla pielgrzymia – symbol Jakuba Apostoła "Większego"
 muszla oczna – element przyrządu optycznego
 "Złota" i "Srebrna Muszla" – nagrody wręczane na festiwalu filmowym w San Sebastian
 koncha – rodzaj sklepienia

sv:Skal